

Рескеєць () — комуна у повіті Димбовіца.
 Рескеєць () — село у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Рескеєць.

Раскаєць () — село у Штефан-Водському районі.